Fix Yourself, Not the World è il quinto album in studio del gruppo musicale britannico The Wombats, pubblicato nel 2022.

Tracce

Formazione
Matthew Murphy
Tord Øverland-Knudsen
Dan Haggis

Collegamenti esterni